Siciliaans voetbalelftal (mannen)
 Siciliaans voetbalelftal (vrouwen)